Чертёнок:
 «Чертёнок» — египетский фильм Камаль эль-Шейха, 1963 года.
  — советский фильм Хелле Мурдмаа, 1981 года.
 «Чертёнок» — итальянский фильм Роберто Бениньи, 1988 года.